Крис Холт (; 5 июня 1985, Ванкувер) — американский хоккеист, вратарь.

Карьера 
Крис Холт начал выступления в NCAA в 2003 году, проведя там два сезона. В том же году на драфте НХЛ он был выбран в 6 раунде под общим 180 номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». В декабре 2005 года Крис был впервые вызван в НХЛ на замену Хенрику Лундквисту по причине травмы основного голкипера «Рейнджерс» Кевина Уикза. В том году в НХЛ он провёл на поле лишь 10 минут, не пропустив ни одной шайбы. Благодаря этому Холт стал единственным воспитанником юниорской команды «Биллингс Буллз», когда-либо выступавшим в Национальной хоккейной лиге. В том сезоне он ещё раз был командирован в «Нью-Йорк» 23 февраля 2006 года.

30 октября 2008 года Крис на правах свободного агента подписал контракт с «Сент-Луис Блюз», после того как провёл 2 игры за фарм-клуб «блюзменов» «Пеория Ривермен». В октябре и феврале Холт дважды вызывался в НХЛ, а 18 февраля 2009 года дебютировал в составе «Блюз», выйдя на площадку в третьем периоде. Крис провел в воротах 19 минут и не пропустил шайб, отразив 3 броска.

Сентябрь 2009 года Холт провёл в тренировочном лагере клуба «Оттава Сенаторс». 19 марта 2010 года в игре за фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмтон Сенаторс» он стал 10-м голкипером в истории АХЛ, забившим гол и 6-м, забросившим шайбу самостоятельно. Это произошло в матче с «Рочестер Американс», когда вратарь оппонентов был заменён на 6-го полевого игрока.

18 июня 2010 года Крис подписал двухлетнее соглашение с клубом КХЛ «Динамо Рига». Перед этим трансфером о Холте положительно высказывались многие известные игроки «Динамо», в числе которых был и Артур Ирбе.

29 июня 2012 года подписал контракт с клубом КХЛ «Автомобилист».

12 января 2013 года руководство «Автомобилиста» обменяло Криса Холта в донецкий «Донбасс» на право выбора в третьем раунде драфта юниоров КХЛ 2014.

Летом 2014 года после годичного перерыва Крис Холт снова вернулся в строй и заключил контракт с чемпионом Италии, клубом «Риттен Спорт». 1 декабря 2014 перешёл в ХК «Орли Зноймо», выступающий в открытом чемпионате Австрии, где играл до конца сезона. Сезон 2015/16, последний для себя в профессиональном хоккее, провёл в британском клубе «Брехэд Клэн».

Международная 
В составе сборной США Крис Холт принимал участие в юниорском чемпионате мира 2003 года, на котором его сборная уступила в матче за 3 место сборной России. На том турнире Крис провёл 2 матча с коэффициентом надёжности 2.00 и процентом отражённых бросков 93.9%.

Достижения 
 Участник матча «Всех звёзд» КХЛ 2012.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 27 января 2013 года

Международная

Прочее 
 Несмотря на то, что Холт родился в Канаде, он является гражданином США, так как его мать — американка.
 В детстве Холт до слёз не хотел заниматься хоккеем. Ему больше нравились гольф и волейбол, но на его решение, в итоге, повлиял отец.
 Холт является поклонником «Ванкувер Кэнакс»
 Крис — гитарист любительской группы «Billy Blasters».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 

Хоккейные вратари
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Аляска Эйсез»
Игроки «Элмайра Джэкэлз»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Риттен Спорт»
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Брехэд Клэн»